|-
| (22101) 2000 JG15||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22102 Каренламб (Karenlamb)||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22103) 2000 LR17||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22104) 2000 LN19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22105 Pirko||||11 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22106) 2000 NC12||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22107) 2000 OV21||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22108) 2000 PD||2000 PD||1 серпня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 22109 Лорігутч (Loriehutch)||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22110) 2000 QR7||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22111) 2000 QK150||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22112 Стейсіро (Staceyraw)||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22113) 2000 RH9||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22114) 2000 RB50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22115) 2000 RB62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22116) 2000 RK71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22117) 2000 SX39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22118) 2000 SL86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22119) 2000 SA101||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22120 Ґайлефаррар (Gaylefarrar)||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22121) 2000 SM107||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22122) 2000 SU155||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22123) 2000 SG172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22124) 2000 ST183||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22125) 2000 SH186||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22126) 2000 SR187||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22127) 2000 SZ226||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22128) 2000 SH242||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22129) 2000 SD311||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22130) 2000 UT3||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22131) 2000 UK4||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22132 Мерклі (Merkley)||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22133) 2000 UO56||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22134 Кіріан (Kirian)||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22135) 2000 UA100||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22136) 2000 VJ3||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 22137 Аннетталі (Annettelee)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22138 Лаянрічардс (Laynrichards)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22139 Джеймскокс (Jamescox)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22140 Сьюзіамамото (Suzyamamoto)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22141) 2000 VH36||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22142 Лоріпрайор (Loripryor)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22143 Кетіфовлер (Cathyfowler)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22144 Лінмічелс (Linmichaels)||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22145) 2000 WJ17||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22146 Самаан (Samaan)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22147) 2000 WP32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22148 Франсіслі (Francislee)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22149) 2000 WD49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22150) 2000 WM49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22151 Дейвбрейсі (Davebracy)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22152 Роббеннет (Robbennett)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22153 Кетбарнгарт (Kathbarnhart)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22154) 2000 WV72||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22155 Марчетті (Marchetti)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22156 Річхоффман (Richoffman)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22157 Брайянгоран (Bryanhoran)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22158 Чі (Chee)||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22159) 2000 WW116||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22160) 2000 WP120||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22161 Сантаґата (Santagata)||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22162 Лесліджонсон (Leslijohnson)||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22163) 2000 WF125||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22164) 2000 WE135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22165 Кетідуглас (Kathydouglas)||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22166) 2000 WX154||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22167 Лейн-Кліне (Lane-Cline)||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22168 Weissflog||||30 листопада 2000||Дребах||Й. Кандлер,Ґерард Легман
|-
| (22169) 2000 WP165||||23 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22170) 2000 WE175||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22171 Чої (Choi)||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22172) 2000 XQ11||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22173 Майерсдевіс (Myersdavis)||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22174 Еллісонмей (Allisonmae)||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22175) 2000 XS29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22176) 2000 XG36||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22177 Саотоме (Saotome)||||6 грудня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (22178) 2000 XW40||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22179) 2000 YY||2000 YY||17 грудня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22180) 2000 YZ||2000 YZ||19 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22181) 2000 YA6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22182) 2000 YR9||||22 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22183 Canonlau||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| 22184 Rudolfveltman||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22185 Штявниця (Stiavnica)||||29 грудня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Ульріка Баб'якова
|-
| (22186) 2000 YO30||||29 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22187) 2000 YZ33||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22188) 2000 YU61||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22189 Gijskatgert||2049 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 22190 Stellakwee||2100 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 22191 Achucarro||2113 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 22192 Vivienreuter||2571 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22193) 2712 P-L||2712 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22194) 2740 P-L||2740 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 22195 Nevadodelruiz||3509 P-L||17 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22196) 3518 P-L||3518 P-L||17 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22197) 3555 P-L||3555 P-L||22 жовтня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22198) 4080 P-L||4080 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| 22199 Klonios||4572 P-L||24 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|-
| (22200) 4573 P-L||4573 P-L||26 вересня 1960||Паломарська обсерваторія||К. Й. ван Гаутен,І. ван Гаутен-Ґроневельд,Т. Герельс
|}

22100